Никита Муравьёв:
 Муравьёв, Никита Артамонович (1721—1799) — тайный советник, сенатор.
 Муравьёв, Никита Михайлович (1795—1843) — декабрист, автор «Конституции».